Chiesa di Santa Maria della Grazia
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Alcamo
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Caltanissetta
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Castellammare del Golfo
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Fasano
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Galatina
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Lecce
 Chiesa di Santa Maria della Grazia di Palermo

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie